|}

Die Bahnstrecke Bratislava–Žilina ist eine Hauptbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Bratislava durch das Tal des Flusses Váh (Waag) nach Žilina. Die Strecke ist Teil des Paneuropäischen Eisenbahnkorridors V.

Geschichte 
Der Abschnitt zwischen dem damaligen Pressburg (heute: Bratislava) und Svätý Jur wurde bereits im Jahr 1840 als Teil der Tyrnauer Pferdeeisenbahn eröffnet. Sie war die erste Eisenbahnstrecke im Königreich Ungarn. Im Jahre 1846 wurde sie bis nach Trnava verlängert.

Die Pferdebahn wurde im Jahr 1871 durch die neu gegründete Vágvölgyi vasút (Waagtalbahn) aufgekauft. Die Vágvölgyi vasút erhielt 1872 die Konzession zum Umbau der Linie in eine normalspurige Lokomotiveisenbahn sowie zur Verlängerung bis Sillein (Žilina). Aus finanziellen Gründen konnte bis 1878 allerdings nur die Strecke bis Trentschin fertiggestellt werden.

Eröffnungsdaten

 1. Mai 1873: Preßburg–Tyrnau (Bratislava–Trnava)
 2. Juni 1876: Tyrnau–Waag Neustadtl (Trnava–Nové Mesto nad Váhom)
 1. Mai 1878: Waag Neustadtl–Trentschin (Nové Mesto nad Váhom–Trenčín)

Im Jahr 1878 wurde die Waagtalbahn verstaatlicht. Eigentümer der Strecke waren nun die Ungarischen Staatsbahnen (MÁV), die ab 6. Juni 1879 den Betrieb führten. Die MÁV gab die Strecke jedoch im Tausch gegen die Strecke Bruck an der Leitha–Újszőny an die österreichisch-ungarische Staatseisenbahngesellschaft (StEG) ab, die gleichzeitig auch die Konzession für die Fortführung bis Sillein erhielt. Die StEG führte den Betrieb ab 1. Januar 1883.

Der Streckenabschnitt von Trentschin (heute: Bahnhof Zlatovce) nach Sillein ging am 1. November 1883 in Betrieb.

Seit 1904 ist der Streckenabschnitt Žilina–Leopoldov zweigleisig, die gesamte Strecke seit dem Jahr 1941.

Heute ist die Strecke Teil der slowakischen Hauptverkehrsachse zwischen Bratislava und Košice. Aktuell wird der Streckenabschnitt von Rača nach Trnava im Rahmen eines Projekts der Europäischen Union für Streckengeschwindigkeiten bis 160 km/h ausgebaut. Weitere Projekte beschäftigen sich mit der Modernisierung des Fahrwegs sowie der Bahnhöfe entlang des Streckenabschnitts von Bratislava bis nach Nové Mesto nad Váhom.

Ab 2015 soll die Strecke zwischen Púchov und Žilina für 160 km/h ausgebaut werden, was unter anderem die Errichtung zweier Tunnel notwendig macht.

Die Systemtrennstelle zwischen den Fahrdrahtspannungen von 3 kV = (von Žilina) und 25 kV, 50 Hz (von Bratislava) liegt auf der freien Strecke zwischen Dolné Kočkovce und Púchov.

Literatur

Weblinks 

 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei